Coffee County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Coffee County (Alabama)
 Coffee County (Georgia)
 Coffee County (Tennessee)